Ореховская — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ореховская — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Ореховская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Ореховская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Ореховская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Ореховская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Другое 
 Ореховская — угледобывающее предприятие в городе Молодогвардейск.